Preßnitztalbahn oder Pressnitztalbahn bezeichnet:

 die Schmalspurbahn Wolkenstein–Jöhstadt
 die Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn